Cymatoderma — рід грибів родини мерулієві (Meruliaceae). Назва вперше опублікована 1840 року.

Класифікація 
До роду Cymatoderma відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Junghuhn, F.W. 1840. Nova genera et species plantarum florae javanicae. Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie. 7:285-317 — P.290

Роди грибів
Мерулієві